BZL peut faire référence à :
  ;
 Bure Zone Libre, une association antinucléaire en Lorraine (France).